Афган-Мухаммед султан ()
1611 Хива. — ум. 17 сентября 1648, Касимов) — хорезмский служилый царевич, из шибанидов, сын хивинского хана Араб Мухаммад-хана (), младший брат хивинского хана Абулгази.

Афган-Мухаммед был вывезен в Россию в 1622 году якобы на службу. Но истинная причина заключалась в спасении от двух старших братьев, которые насильно захватили власть в Хиве, и убили отца. Он был вывезен русским послом Иваном Хохловым, в возрасте 11 лет.

31 декабря 1622 года был почетно принят царем Михаилом Фёдоровичем. В дальнейшем он воспитывался во дворце Московского царя.

Смерть 
Он умер в Москве в 1648 году в месяц рамадан. Его женой была Алтун-ханум, дочь Хаджим-султана (Хаджи Мухаммад-хана), сына Агатай-хана. Он был погребён в Касимове, на Старопосадском кладбище в своем мавзолее — текие, которое построила для него его жена Алтын () ханым в 1649 г. Жена пережила любимого мужа всего на три года.

Примечания

Литература и источники 
 Вельяминов-Зернов В. В. Исследование о касимовских царях и царевичах. Ч. 3. — СПб., 1866.
 

Персоналии по алфавиту
Касимовское царство
Татарские царевичи
Умершие в 1648 году
Шибаниды
Персоналии:Хивинское ханство